Braganca kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Bragança (kommun), Pará, 
 Bragança, Pará, ort,

Portugal 

 Bragança (distriktshuvudort), Bragança Municipality, 
 Braganca (flygplats i Portugal), Bragança, Bragança Municipality, 

Robotskapade Brasilienförgreningar
Robotskapade Portugalförgreningar